Rantzau (gemeente), een gemeente in Sleeswijk-Holstein
 Rantzau (rivier), een rivier in Sleeswijk-Holstein